

Sigle 
 Object Management Group  – consorzio di aziende informatiche
 Operazione Mato Grosso  – associazione di volontariato
 Oh, my God!  – "O mio Dio!" in uso nelle chat

Codici 
 OMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Omega (Namibia)
 omg – codice ISO 639-3 della lingua omagua

Informatica 
 .omg  – estensione di file di OpenMG

Musica 
 OMG (Oh My Gosh) – singolo di Sabrina Washington
 OMG – singolo di Usher
 OMG – canzone di Camila Cabello
 OMG – canzone di Gazzelle
 OMG – pseudonimo di O'Shea Jackson Jr.

Altri progetti